Голубянка Рипперта () — вид дневных чешуекрылых из семейства голубянок (Lycaenidae). Распространён в Южной Европе, Малой Азии, на Кавказе, в Закавказье, Средней Азии, Монголии, на западе Китая. Видовое название «ripartii» дано в честь французского собирателя чешуекрылых Рипперта де Божанси.

Описание 
Длина переднего крыла — 15—18 мм. В отличие от других видов голубянок с белым лучом на задних крыльях. Крылья обоих полов сверху темно-бурые без рисунка; при этом передние крылья самцов бархатистые за счет обширного поля приподнятых андрокониальных чешуек.

Местообитания 
Встречается локально на остепненных лугах, редколесье, в луговых степях, по склонам, на опушках лесов, по террасам рек, среди кустарниковых зарослей.

Биология 
Бабочки питаются нектаром сложноцветных растений. Развивается в одном поколении. Лет наблюдается с середины июня до конца июля.

Гусеницы питаются на , .

Размножение 
Самки откладывают яйца на зелёные или сухие стебли и листья кормовых растений. Гусеницы появляются через 70—80 дней после откладывания яиц. Зимуют гусеницы первого возраста, которые зарываются в наземную подстилку. Гусеницы являются мирмекофилами и во время развития опекаются муравьями, в том числе Crematogaster sordidula, Camponotus gestroi, Lasius alienus. К концу пятого возраста они достигают длины 13—15 мм. Окукливание в верхнем слое почвы.

Классификация 
Выделяют следующие подвиды:

Примечания 

Голубянки настоящие
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1830 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей